Plaats in Indonesië
 Sumberanom (Sumber), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Sumberanom (Tamanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java